Moberg se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ronald J. Moberg
 J.Roland Moberg